Suburbicair bisdom Albano
 Albano di Lucania, een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza 
 Albano Laziale, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome 
 Albano Sant'Alessandro, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo 
 Albano Vercellese, een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli
 Albano (Sigtuna), plaats in de Zweedse gemeente Sigtuna
 Albanomeer of Meer van Albano, een meer in Italië
 Louis Vincent Albano, een Italiaans-Amerikaans professioneel worstelaar, manager en acteur